Бату́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Батумская улица — улица в Астрахани.
 Батумская улица — улица в Владивостоке.
 Батумская улица — улица в Владикавказе.
 Батумская улица — улица в Волгограде.
 Батумская улица — улица в Казани.
 Батумская улица — улица в Махачкале.
 Батумская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Батумская улица — улица в Омске.
 Батумская улица — улица в Пензе.
 Батумская улица — улица в Перми.
 Батумская улица — улица в Хабаровске.
 Батумская улица — улица в Челябинске.

Батумская улица — улица в Днепре.
 Батумская улица — улица в Киеве.
 Батумская улица — улица в Мариуполе.
 Батумская улица — улица в Симферополе.
 Батумская улица — улица в Харькове.